Rheinbach ist ein geographischer Name:

Stadt und Ortschaft:
 Rheinbach, Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rheinbach (Wuppertal), Ortschaft im Stadtteil Cronenberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Rheinbach (Morsbach), rechter Zufluss des Morsbachs bei Rheinbach, Stadtteil Cronenberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Rheinbach (Wispe), rechter Zufluss der Wispe am Ortsende von Delligsen, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Siehe auch:
 Rainbach
 Reinbach
 Rheinbachweiler
 Rheingraben